Dubbelkapel (architectuur)
 Dubbelkapel (Maastricht)